Firminópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Firminópolis (ort), Goiás, 
 Firminópolis (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar